de Engelse benaming voor de hogere kringen; zie Bovenklasse
 High Society (band), een Britse band
 High Society (1924), een Amerikaanse stomme film uit 1924
 High Society (1955), een Amerikaanse film uit 1955
 High Society (1956), een Amerikaanse film uit 1956
 High Society (tijdschrift), een Amerikaans pornografisch tijdschrift